Амити има више значења:
 Амити (Арканзас)
 Амити (Мисури)
 Амити (Орегон)